Governatorato di Penza – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Penza – oblast' della Russia